El tir olímpic és un esport que ha format part del programa oficial dels Jocs Olímpics d'Estiu des de la seva primer edició de 1896 a Atenes (Grècia). En dues ocasions, però, no ha format part del programa olímpic: l'edició de 1904 realitzada a París (França) i l'edició de 1928 realitzada a Amsterdam (Països Baixos).

En les primeres edicions dels Jocs Olímpics de l'era moderna (1896-1900 i 1908-1924) es disputaren una sèrie de proves en tir olímpic que no seguien cap criteri fix. Amb el retorn a la competició en els Jocs de 1932 a Los Angeles (Estats Units d'Amèrica) es fixà un criteri únic, assolint els 17 esdeveniments en l'edició de 2004. Al llarg de la història de la competició s'obrí a la presència, en algunes proves, a la competició femenina convertint els esdeveniments en mixtes, i aconseguint dues dones medalles en aquesta competició: la plata per a Margaret Murdock en l'edició de 1976 en la prova de rifle en tres posicions, i l'or de Zhan Shan en l'edició de skeet l'any 1992. En els Jocs Olímpics de Tòquio, es va aconseguir la paritat entre homes i dones esportistes, deixant 6 proves individuals per sexe i introduint 3 noves proves mixtes.

Els grans dominadors d'aquest esport són els Estats Units i la República Popular de la Xina.

Programa

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller 
en cursiva: CONs desapareguts.
Actualització: Jocs Olímpics Tòquio 2020.

Medallistes més guardonats

Categoria masculina

Categoria femenina

Vegeu també 
 Llista de medallistes olímpics de tir

Referències

Enllaços externs 

  Cercador Olímpic
  www.sports-reference.com - Tir olímpic